Вуелта Абахо има више значења:

 Вуелта Абахо, Лусеро Алто (Санта Марија Хакатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Вуелта Абахо (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику